Bissen (Nederland), een buurtschap bij de plaats Mechelen in de Nederlandse provincie Limburg
 Bissen (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse kanton Mersch
 Groeve Bissen, een geologisch monument in Zuid-Limburg